ANTLR (от  — «ещё одно средство распознавания языков») — генератор нисходящих анализаторов для формальных языков. ANTLR преобразует контекстно-свободную грамматику в виде РБНФ в программу на C++, Java, C#, JavaScript, Go, Swift, Python. Используется для разработки компиляторов, интерпретаторов и трансляторов.

Преимущества 
 Свободное программное обеспечение.
 Использование единой нотации для описания лексических и синтаксических анализаторов.
 Применение нисходящего, а не восходящего анализа.
 Удобство работы с абстрактным синтаксическим деревом.
 Предоставление сообщений об ошибках и восстановление после них.
 Наличие визуальных сред разработки (ANTLR Works, ANTLR Studio, плагинов к Eclipse и IntellliJ IDEA), которые позволяют создавать и отлаживать грамматики, поддерживают подсветку синтаксиса, автодополнение, визуальное отображание грамматик, строящееся в реальном времени по мере ввода, отладчик, рефакторинг.

Применение 
ANTLR широко используется в крупных известных продуктах:
 Реализация языков программирования Groovy, Jython, Processing, Apex
 Анализ языков запросов в системах баз данных Hibernate HQL, Cassandra, Hive, Pig
 Анализ языков программирования в средах разработки: NetBeans C++, Oracle SQL Developer IDE, IntelliJ IDEA Clion.

Краткая справка элементов языка 
(...) подправило
(...)* повторение подправила 0 или более раз
(...)+ Повторение подправила 1 или более раз
(...)? подправило, может отсутствовать
{...} семантические действия (на языке, использующемся в качестве выходного - напр., Java)
[...] параметры правила
| оператор альтернативы
.. оператор диапазона
~ отрицание
. любой символ
= присваивание
: метка начала правила
; метка конца правила

Пример простейшей грамматики
grammar T;//имя грамматики, должно совпадать с названием файла
//нетерминальные символы:
msg : 'name' ID ';' 
	{
		System.out.println("Hello, "+$ID.text+"!");
	} ;
//терминальные символы
ID: 'a'..'z' + ;//произвольное ( но >=1) количество букв
WS: (' ' |'\n' |'\r' )+ {$channel=HIDDEN;} ; // пробел, перенос строки, табуляция

См. также 
 LL-грамматики
 Синтаксический анализ
 JavaCC
 SableCC
 Coco/R
 Bison

Примечания

Литература 
 The Definitive ANTLR Reference: Building Domain-Specific Languages, ISBN 978-0-9787392-5-6 by Terence Parr. Pragmatic Bookshelf, 2007

Ссылки 
 Официальный сайт проекта
 Среда разработки для работы с ANTLR
 Написание парсеров с помощью ANTLR

Генераторы синтаксических анализаторов
Свободные компиляторы и интерпретаторы